Dieser Artikel behandelt die niederländische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1990.

Qualifikation 
Der aktuelle Europameister Niederlande musste sich in der Europa-Gruppe 4 mit dem ewigen Rivalen Deutschland auseinandersetzen. Gemeinsam qualifizierten sie sich. Für die Niederlande war es die erste Teilnahme an einem WM-Turnier seit der Fußball-Weltmeisterschaft 1978.

Niederländische Spiele in der Qualifikation 
 Niederlande – Wales 1:0
 Deutschland – Niederlande 0:0
 Niederlande – Deutschland 1:1
 Finnland – Niederlande 0:1
 Wales – Niederlande 1:2
 Niederlande – Finnland 3:0

Niederländisches Aufgebot

Niederländische Spiele bei der WM 1990

Vorrunde (Gruppe F) 
 Niederlande – Ägypten 1:1 – Tore: 1:0 Kieft (58. Min.), 1:1 Abdelghani (82. Min., Foulelfmeter)
 Niederlande – England 0:0
 Niederlande – Irland 1:1 – Tore: 1:0 Gullit (10. Min.), 1:1 Quinn (71. Min.)

Die Niederlande qualifizierten sich punkt- und torgleich mit Irland. Das Los musste entscheiden, um den Gegner für das Achtelfinale zu finden.

Achtelfinale 
 Niederlande – Deutschland 1:2 – Tore: 0:1 Klinsmann (50. Min.), 0:2 Brehme (84. Min.), 1:2 Ronald Koeman (88. Min., Foulelfmeter)

Das dramatische Achtelfinalspiel gegen Deutschland wird vor allem auch durch die explosive Anfangsphase des Spiels in Erinnerung bleiben. In der 22. Minute erhielten Frank Rijkaard und Rudi Völler von Schiedsrichter Loustau die rote Karte gezeigt. Völler wurde beim Abgehen vom Platz von dem vorbeilaufenden Rijkaard angespuckt, der in Deutschland seitdem als holländisches Lama tituliert wird. Die Niederlande konnten in diesem Spiel, wie auch während der Vorrunde, nie an die Leistungen der Europameisterschaft von 1988 anknüpfen und schieden bereits im Achtelfinale aus.

1990
Niederlande